Регулирование рек:
 Регулирование стока
 Регулирование русла